Carlos Richetti (1983) – giocatore di baseball dominicano naturalizzato italiano
 Franco Richetti (1938) – politico italiano
 Matteo Richetti (1974) – politico e giornalista italiano